De marathon voor mannen op de Olympische Zomerspelen 1964 op het stratenparcours in Tokio vond plaats op zaterdag 21 oktober 1964. In totaal namen er 79 atleten deel uit 41 landen. Ethiopiër Abebe Bikila won de wedstrijd in 2:12.11,2. Met deze tijd verbeterde hij het zowel het olympisch record als het wereldrecord.

Records

Uitslag 
De volgende afkortingen worden gebruikt:
 OR - Olympisch record
 WR - Wereldrecord

Mannen 42000
Marathon in 1964